Stefano Morrone (Cosenza, 26 de Outubro de 1978) é um futebolista italiano que joga como meio-campo. Atualmente joga no Parma FC.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas do Venezia Football Club
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Naturais de Cosença